Api Claudi Cras (cònsol 451 aC), primer de portar aquest cognomen.
 Api Claudi Cras (tribú consular 424 aC), fill de l'anterior.
 Api Claudi Cras (tribú consular 403 aC), fill de l'anterior.
 Api Claudi Cras (cònsol 349 aC), net del primer.
 Api Claudi Rus (cònsol 268 aC), de vegades també anomenat Api Claudi Cras, fill d'Api Claudi el Cec i besnet de l'Api Claudi Cras tribú consular el 403 aC.